Jméno a příjmení Václav Hlavsa má více známých nositelů:

 Václav Hlavsa (geodet) (1885–1969) – český geodet
 Václav Hlavsa (archivář) (1905–1986) – český archivář a knihovník